Das Bank of the West Classic 1997 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Stanford (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 19. bis zum 27. Juli 1997 statt. Titelverteidigerin war die Schweizerin Martina Hingis, die ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen konnte. Auch im Doppel war sie an der Seite der US-Amerikanerin Lindsay Davenport erfolgreich. Bis 1996 wurde das Turnier in Oakland ausgetragen, für frühere Ergebnisse siehe dort.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)